Vecino ist der Familienname folgender Personen:

 Lara Arruabarrena Vecino (* 1992), spanische Tennisspielerin
 Matías Vecino (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Pedro Vecino (* 1970), uruguayischer Rugby-Union-Spieler